Wittershausen steht für:
 Wittershausen, niederadeliges hessisches Adelsgeschlecht, siehe Weitershausen (Adelsgeschlecht)
 Wittershausen (Oberthulba), Ortsteil von Markt Oberthulba, Landkreis Kissingen, Bayern
 Wittershausen (Vöhringen), Ortsteil der Gemeinde Vöhringen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Wittershausen, Ort der Gemeinde Aadorf, Bezirk Münchwilen, Kanton Thurgau

Wittershausen ist der Familienname folgender Personen:
 Bastian von Wittershausen (um 1535–1587), deutscher Hofmarschall und Diplomat, siehe Bastian von Weitershausen
 Paula von Wittershausen (1539–1609), deutsche Benediktinerin, Äbtissin des Klosters Frauenalb, siehe Paula von Weitershausen